Кэли Мишель Роша-Крикориан (; 5 декабря 1971, Мемфис, Теннесси, США) — американская актриса.

Биография 
Кэли Мишель Роша родилась 5 декабря 1971 года в Мемфисе (штат Теннесси, США) в семье португальско-итальянского происхождения, а выросла в Провиденсе (штат Род-Айленд, США). У Кэли есть брат — писатель и фотограф Шон Роша.

В 1993 году Кэли окончила «Carnegie Mellon School of Drama».

Карьера 
Кэли снимается в кино с 1996 года.

Личная жизнь 
С 2006 года Кэли замужем за Майклом Крикориан (род.1971). У супругов есть двое детей, сын и дочь — Бэрлоу Эйкс Крикориан (род.04.08.2008) и Саврия Дьюн Крикориан (род.25.01.2011).

Фильмография

Ссылки